Empresa BW Equipamentos Ltda Comércio de Cofres que possui o site: www.bwequipamentos.com.br
Black and white, preto e branco em português.
Baden-Württemberg
.bw

Desambiguações de siglas